«Камагуэй» () — кубинский футбольный клуб из одноимённого города. Домашние матчи проводит на стадионе «Эстадио Патрисио Лумумба», вмещающем около 1 тысячи зрителей. Шестикратный чемпион Кубы.

История 
Футбольный клуб «Камагуэй» пять раз становился победителем национального чемпионата в промежуток 1968—1977 года. В то время клуб носил название «Гранхерос», что означает «фермеры»..

В последующие года команда занимала лидирующие места в турнирной таблице. В 2011 году клуб провел отличный сезон, но потерял шансы на чемпионство уступив в полуфинале плей-офф клубу «Гуантанамо».

В 2015 году «Камагуэй» снова завоевал титул чемпиона Кубы.

Текущий состав 
По состоянию на январь 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
Чемпионат Кубы
 Чемпион (6): 1968, 1969, 1970, 1975, 1977, 2015.

Примечания 

Футбольные клубы Кубы